У́лица Смирно́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Смирнова — улица в Иванове.
 Улица Смирнова — улица в Липецке (Сырский).
 Улица Смирнова — улица в Новокузнецке.
 Улица Смирнова — улица в Серпухове.
 Улица Смирнова — улица в Томске.
Улица Смирнова — улица в Березовском.

Украина 
 Улица Смирнова — улица в Луганске.
 Улица Смирнова — улица в Луцке.
 Улица Смирнова — улица в Симферополе.
 Улица Смирнова — улица в Сумах.
 Улица Смирнова — улица в Чернигове.

Белоруссия 
 Улица Смирнова — улица в Минске.

См. также 
 Смирновская улица
 Улица Героя Советского Союза Смирнова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Комиссара Смирнова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Макса Смирнова — улица в городе Туле.
 Улица Смирнова-Ласточкина
 Улица Юрия Смирнова